Кьяне́зе () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Кьянезе, Бьяджо (род. 1961) — итальянский боксёр.
 Кьянезе, Доминик (род. 1931) — американский актёр.